

События

Астрономические события 
 3 июня — кольцеобразное солнечное затмение, 63-е затмение 33-его Сароса. Область наилучшей его видимости попадало в субтропические широты южного полушария
 27 ноября — полное солнечное затмение, 49-е затмение 38-ого Сароса. Область наилучшей его видимости попадало в экваториальные и тропические широты северного полушария.

Скончались 
 ван Цао Сяо-бо (Юнь), ему наследовал сын Си (И-бо, эра правления 864 год до н. э.—835 год до н. э.).
 Князь Янь (имя неизвестно), ему наследовал Хуэй-хоу (эра правления 864—827 год до н. э.).

См. также

Примечания